

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
 Alois Nebel, personnage d'une bande dessinée tchèque portant ce titre ainsi que le film qui en est inspiré
 Carl Nebel, (1805-1855), ingénieur allemand, architecte et dessinateur
 Frederick Nebel (1903-1967), écrivain américain, auteur de roman policier et de nombreuses nouvelles
 Gerhard Nebel, philosophe allemand

Toponyme 
 Nebel est une commune du Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne.
 La Nebel est une rivière qui coule dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne.

Homonymie de patronyme